Xangongo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cunene, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Xangongo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Xangongo Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Xangongo Airport. Runt Xangongo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Xangongo Airport är huvudsakligen savann.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cunene